Ел Мортеро има више значења:

 Ел Мортеро (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мортеро (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Мортеро (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Мортеро (Чикилистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мортеро (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мортеро (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мортеро (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мортеро (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мортеро (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику